

Codici 
 GEY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto South Big Horn County di Greybull (Stati Uniti d'America)
 gey – codice ISO 639-3 della lingua enya

Geografia 
 Gey – località del comune di Hürtgenwald (Germania)

Altro 
 Lingua gey (codice ISO 639-3 guv)